Émile Gsell (1838-1879), photographe français :
 François-Xavier Gsell (1872-1960), missionnaire en Australie et évêque français ;
 Gaspard Gsell (1814-1904), peintre de vitraux français ;
 Lucien Laurent-Gsell (1860-1944), peintre et illustrateur français ;
 Paul Gsell (1870-1947), écrivain et critique d'art français ;
 René Gsell (1921-2000), linguiste et phonéticien français ;
 Stéphane Gsell (1864-1932), archéologue et historien français.

Patronyme allemand
Patronyme austro-bavarois